Svetovno prvenstvo v snookerju 1928 je bilo drugo svetovno prvenstvo v snookerju v zgodovini. Potekalo je skozi celotno sezono na različnih lokacijah, finale pa je potekalo prizorišču Camkins Hall v Birminghamu, Anglija. 

Prvenstvo je drugo leto zapored osvojil Joe Davis, v finalu je porazil Freda Lawrenca s 16-13. Najvišji niz prvenstva je bil niz 46 točk, ki ga je ustvaril Alec Mann. 

Sistem tekmovanja je bil tak, da se je 6 tekmovalcev borilo za pravico spopasti se z Joejem Davisom v finalu.

Izidi

Viri

1928
1928 v športu